Перси Следж (; 25 ноября 1940 — 14 апреля 2015) — американский певец, наиболее известный благодаря своей песне «When a Man Loves a Woman», которая в 1966 году возглавила американский национальный чарт и теперь считается одной из величайший песен в стиле соул всех времён. В 2005 году певец был принят в «Зал славы рок-н-ролла».

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «When a Man Loves a Woman» в исполнении Перси Следжа на 54 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года она находится на 53 месте. Кроме того, эта песня в его исполнении ходит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Избранная дискография

Синглы

Альбомы 
 Источник: The Great Rock Discography.

Студийные альбомы

Сборники

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Биография Перси Следжа на сайте Зала славы рок-н-ролла
 
 
 

Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Исполнители Atlantic Records
Исполнители Monument Records
Исполнители Virgin Records
Члены Зала славы рок-н-ролла
Музыканты из Алабамы
Исполнители Capricorn Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Умершие от рака печени